Golling an der Erlauf, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Golling an der Salzach,  een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg